Аристофа́н— древнегреческий вазописец, работал в Афинах около 430—400 годов до н. э. в технике краснофигурной вазописи.

Известны как минимум три вазы, подписанные его именем. Две из них созданы гончаром Эргиносом и ныне хранятся в Государственном античном собрании в Берлине и Бостонском музее изящных искусств. Третий фрагмент кратера экспонируется в Археологическом музее города Агридженто.

В технике Аристофана заметно стремление достичь как можно большей натуралистичности изображаемых фигур. Его вазопись отличается тщательно выверенными линиями, хотя в некоторых случаях изображения одежды, драпировки или женских волос приводит к несколько искусственному впечатлению.

Ссылки 
 Carl Robert: Aristophanes (16). In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Band 1, 4. Halbband, Sp. 1005.
 Künstlerlexikon der Antike I (2001) 92-93 s.v. Aristophanes (G. Bröker)

 Вазописцы Древней Греции